Кубок Англии 1966/67 — 86-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. В пятый раз в своей истории обладателем титула стал «Тоттенхэм Хотспур», одержав победу в финале на «Уэмбли» над «Челси» со счётом 2:1.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 26 ноября 1966 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 7 января 1967 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 28 января 1967 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 18 февраля 1967 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 11 марта 1967 года.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 8 апреля 1967 года.

Полуфиналы

Финал 

Этот матч стал первым финалом между двумя лондонскими командами в истории Кубка.

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1966/67 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1966/67 на Soccerbase.com

1966
Англия
Футбол в Европе в 1966 году
Футбол в Европе в 1967 году
Спорт в Великобритании в 1966 году
Спорт в Великобритании в 1967 году
Спорт в Великобритании в 1968 году